Pieni Lehtisaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Lilla Lövö (ö i Finland, Nyland, Helsingfors), 
 Pieni Lehtisaari (ö i Finland), Österbotten, 

Robotskapade Finlandförgreningar